Robert Bentley kan syfta på bland andra:

* Robert Bentley (1821–1893), engelsk botaniker
 Robert J. Bentley (född 1943), amerikansk politiker